Сергей Ачкасов:
 Ачкасов, Сергей Васильевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Ачкасов, Сергей Иванович (род. 1962) — российский учёный-хирург, специалист в области колопроктологии, член-корреспондент РАН (2022).